Le mot glee, qui signifie en anglais « joie, allégresse » ou même « jubilation », peut aussi renvoyer aux sujets suivants :

Musique 
 Un glee est un genre de chant populaire traditionnel anglais, souvent pratiqué au sein de glee clubs.

Télévision 
 Glee est une série télévisée musicale américaine en 121 épisodes de 42 minutes créée par Ian Brennan, Brad Falchuk et Ryan Murphy et initialement diffusée entre le  et le  sur le réseau Fox.

da:Glee (tv-serie)
ru:Лузеры (телесериал)